Гиля — французская фамилия
 Гиля, Камель (род. 1984) — алжирский футболист, нападающий.
 Гиля, Набиль (род. 1990) — алжирский футболист, нападающий.